Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Horst Skoff che ha battuto in finale Ronald Agénor 7-5 1-6 6-0.

Teste di serie 

 Henrik Holm (primo turno)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)

 Christian Bergström (semifinali)
 Richard Fromberg (quarti di finale)
 Nicklas Kulti (quarti di finale)
 Magnus Larsson (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1993
ATP Tour 1993